Niebuhr er et efternavn. Det kan henvise til flere personer:
 Allan Niebuhr – politiassistent, valgt til Folketinget i 2005 for det Konservative Folkeparti i Sønderjyllands Amtskreds
 Carsten Niebuhr – 17. marts 1733 – 26. april 1815, geografisk rejsende; far til Barthold Georg Niebuhr
 Barthold Georg Niebuhr – 27. august 1776 – 2. januar 1831, historiker, preussisk statsmand; søn af Carsten Niebuhr

Nedertyske efternavne